Лазурная танагра-медосос () — птица из семейства танагровых (Thraupidae).

Описание 
Лазурная танагра-медосос достигает длины до 10 см и массы 10—11 г. Самый характерный признак обоих полов — это чёрный, тонкий и несколько согнутый клюв. Ноги окрашены в ярко-жёлтый цвет и имеют чёрные когти. Отличаются полы легче всего по окраске оперения. Оперение самца лиловое, иногда с синеватым отблеском. Крылья, область шеи, хвост, а также участок лица между глазами и основанием клюва окрашены в чёрный цвет. У самки спина имеет зеленоватую окраску. Голова также окрашена в зеленоватый цвет с синеватым отблеском. На боках шеи можно увидеть немного светло-коричневый отблеск. На брюхе оперение синеватое. Молодые птицы очень похожи на самку, при этом в области головы и груди у них больше синего оперения. Половая зрелость у птиц наступает, как правило, в начале второго года жизни.

Распространение 
Лазурная танагра-медосос распространена в далёких частях тропической и субтропической Центральной Америки. Главная зона распространения охватывает Белиз, северо-западную Колумбию, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, южную Мексику, Никарагуа, а также Панаму. Естественное жизненное пространство ограничивается влажной равниной. Особенно часто вид можно встретить в светлых лесах и на опушках леса. Птиц можно встретить также поблизости от человека, в частности, на плантациях какао и цитрусовых.

Питание 
Лазурная танагра-медосос питается преимущественно нектаром, в незначительном количестве также спелыми ягодами, а также мелкими насекомыми. Птенцы питаются исключительно насекомыми. Клюв оптимально приспособлен для сбора нектара. Нельзя отрицать появление конвергентного сходства с колибри. Иначе чем колибри лазурная танагра-медосос собирает нектар. Она садится при приёме пищи на ветвь. Поиски корма проходят преимущественно в кроне дерева.

Размножение 
Лазурная танагра-медосос достигает половой зрелости к началу второго года жизни. Время тока начинается весной и может продолжаться вплоть до раннего лета. Самка строит чашеобразное гнездо на дереве. Оно имеет скудную выстилку. Кладка состоит из 2 яиц, которые высиживаются самкой от 12 до 13 дней. Выводковый период составляет примерно 2 недели. На третьей неделе жизни молодые птицы вылетают. Продолжительность жизни птиц достигает 10 лет.

Подвиды 
 C. l. isthmicus — Bangs, 1907
 C. l. lucidus — Sclater & Salvin, 1859

Примечания

Литература 
 Gottfried Mauersbergen, Wilhelm Meise: Urania Tierreich, 7 Bde., Vögel. Urania, Stuttgart 1995
 Bernhard Grzimek: Grzimeks Tierleben. Band 7-9, Vögel. Deutscher Taschenbuchverlag GmbH & Co. KG, München 1993

Танагровые
Животные, описанные в 1859 году
Птицы Центральной Америки